Miejscowości w USA:
 St. Leo – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 St. Leo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine